Dżalama – miejscowość w Autonomii Palestyńskiej
 Dżalama – miejscowość w Syrii